Сопейра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 44.1 км². Население — 120 человек (на 2010 год). Расстояние — 150 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Уэски